Флаг муниципального образования Артёмовский городской округ Свердловской области Российской Федерации является опознавательно-правовым знаком, служащим официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 сентября 2002 года решением Артёмовской Думы № 143 как флаг «муниципального образования „Артёмовский район“» (после муниципальной реформы — «Артёмовский городской округ»).

26 февраля 2009 года, решением Думы Артёмовского городского округа № 533, в предыдущем решении, среди прочего, по всему тексту решения, включая его название, слова муниципального образования «Артёмовский район» были заменены на слова Артёмовского городского округа.

Описание 
Решением Артёмовской Думы от 26 сентября 2002 года № 143 было утверждено сразу два флага. Приложением № 2 «Флаг муниципального образования „Артёмовский район“» утверждено следующее описание флага:

Флаг с данным описанием был одобрен Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1038.

Приложением № 4 «Положение о флаге муниципального образования „Артёмовский район“» к Решению Артёмовской Думы от 26 сентября 2002 года № 143, утверждено следующее описание флага:

Обоснование символики 
Главная фигура флага — бобр — выступает в качестве символа трудолюбия, разумного подхода к делу и предусмотрительности, а также преобразующей роли человеческого труда.

Кирка, лампа и колосья в его лапах символизируют, что население округа выказывает своё радение в шахтёрском и земледельческом труде.

Беличий мех обозначает как богатства недр округа, так и территориальную принадлежность его к Среднему Уралу.

Сине-белая полоса вкупе с бобром служит указанием на реку Бобровка, на берегу которой стоит административный центр округа, а изломанный характер полосы напоминает собой схематическое изображение шахтной выработки.

Примечания 

Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением бобра
Флаги с изображением кирки
Флаги с изображением светильника